La Perle noire peut désigner deux films :

 La Perle noire (Bedelia), film britannique de Lance Comfort, sorti en 1946.
 La Perle noire (All the Brothers Were Valiant), film américain de Richard Thorpe, sorti en 1953.